Benson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Benson (Arizona)
Benson (Illinois)
Benson (Minnesota)
Benson (North Carolina)
Benson (Pennsylvania)
Benson (Utah)

of naar:
Benson County, een County in North Dakota
Benson (Oxfordshire), een plaats in het Verenigd Koninkrijk
Bensonville, de hoofdplaats van de Liberiaanse county Montserrado

of naar personen zoals:
Amber Benson, Amerikaans actrice en danseres
Ambrosius Benson, Vlaams kunstschilder
Ashley Benson, Amerikaans actrice
Benson Cherono, Qatarees langeafstandsloper
Benson Masya, Keniaans langeafstandsloper
Bert Benson, Nederlands schrijver Ad de Beer
Frank Weston Benson, Amerikaans kunstschilder
Fred Benson, voetbalspeler
Freddie Benson, personage uit iCarly
George Benson, Amerikaans jazzgitarist
Howard Benson, Amerikaans muziekproducent
Martin Benson, Engels acteur
Mary Benson, Zuid-Afrikaans politiek activiste en schrijfster
Raymond Benson, Amerikaans regisseur, programmeur en auteur
Rick Benson, personage uit gelijknamige serie politieromans
Seve Benson, professioneel golfer uit Engeland
Stephen Benson, tweede president van Liberia
Warren Benson, Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en paukenist

of naar:
Bensonklasse, een klasse van torpedobootjagers
Benson & Hedges International Open, een internationale golfwedstrijd
Benson (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
ziekte van Benson of syndroom van Benson, een zeldzame vorm van dementie